Джої Чік (* 1979) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон-2006.
 Моллі Чік (* 1950) — американська актриса.
 Тібор Чік (1927—1976) — угорський боксер, олімпійський чемпіон 1948 року.
 Ференц Чік (1913—1945) — угорський плавець, олімпійський чемпіон і чемпіон Європи.
 Рубен Лофтус-Чік (* 1996) — англійський футболіст, півзахисник клубу «Челсі» і національної збірної Англії.

Див. також 
 Чик